Els tàtars de Bielorússia són una fracció del poble tàtar que viu a Bielorússia. Són una ètnia de religió musulmana i parla turca però assimilada al bielorús són el 0,1 per cent de la població de Bielorússia, entre 10.000 i 15.000 individus i viuen a Ívie (província de Hrodna).

Referències

Vegeu també 

 Lipkes

Grups turquesos
Cultura de Bielorússia
Grups altaics d'Europa